Melanaphis  — род тлей из подсемейства  (Aphidini). Около 25 видов. Палеарктика.

Описание 
Мелкие насекомые, длина около 2 мм.
Ассоциированы с растениями Rosaceae (Pyroidea), Poaceae, Miscanthus, Arundinaria. Близок к тлям рода Rhopalosiphum, с которыми объединяется в подтрибу .

 
 
 
 Melanaphis daisenensis (Sorin)
 Melanaphis donacis (Passerini)
 Melanaphis elizabethae (Ossiannilsson)
 Melanaphis formosana
 Melanaphis graminisucta
 Melanaphis grossisiphonellus
 Melanaphis jamatonica
 Melanaphis japonica
 Melanaphis koreana
 Melanaphis luzulella
 Melanaphis meghalayensis
 Melanaphis montana
 Melanaphis pahanensis
 Melanaphis pyraria
 Melanaphis pyrisucta
 
 Melanaphis siphonella
 Melanaphis strobilanthi
 Melanaphis tateyamaensis
 Melanaphis yasumatsui
 Melanaphis zhanhuaensis

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 

Настоящие тли
Роды полужесткокрылых